Марун — газоконденсатно-нафтове родовище в Ірані, одне з найбільших у світі.
 Марун — темний відтінок червоного, темно-бордовий колір.

Див. також 
 Maroon 5 — рок-гурт.